Videm (Dobrepolje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje
Videm (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani
Videm (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
Videm (Podravska), een gemeente in de Sloveense regio Podravska